Gorny steht für:
 Ulus Gorny, Verwaltungseinheit (Ulus) in der Republik Sacha (Jakutien), Russland
 Gorny Institut, siehe Staatliche Bergbau-Universität Sankt Petersburg

Gorny ist der Familienname von
 Dieter Gorny (* 1953), deutscher Medienmanager und Musiker
 Frédéric Gorny (* 1973), französischer Schauspieler
 Hein Gorny (1904–1967), deutscher Fotograf
 Karl Gorny (1913–1975), Angehöriger der Geheimen Feldpolizei des Dritten Reiches und Kriegsverbrecher

Gorny (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:

Siedlungen städtischen Typs:
 Gorny (Chabarowsk), in der Region Chabarowsk
 Gorny (Nowosibirsk, Togutschin), in der Oblast Nowosibirsk, Rajon Togutschin
 Gorny (Primorje, Kirowski), in der Region Primorje, Rajon Kirowski
 Gorny (Rostow, Krasny Sulin), in der Oblast Rostow, Rajon Krasny Sulin
 Gorny (Saratow, Krasnopartisanski), in der Oblast Saratow, Rajon Krasnopartisanski
 Gorny (Transbaikalien), in der Region Transbaikalien („Geschlossene Stadt“)

ländliche Siedlungen und Dörfer:
 in der Region Altai:
 Gorny (Region Altai)
 in der Oblast Amur:
 Gorny (Amur)
 in der Republik Baschkortostan:
 Gorny (Baschkortostan, Archangelskoje), im Rajon Archangelskoje
 Gorny (Baschkortostan, Kuschnarenkowo), im Rajon Kuschnarenkowo
 Gorny (Baschkortostan, Tschischmy), im Rajon Tschischmy
 Gorny (Baschkortostan, Tuimasy), im Rajon Tuimasy
 in der Oblast Brjansk:
 Gorny (Brjansk)
 in der Republik Burjatien:
 Gorny (Burjatien)
 in der Oblast Irkutsk:
 Gorny (Irkutsk)
 in der Oblast Jaroslawl:
 Gorny (Jaroslawl)
 in der Region Krasnodar:
 Gorny (Krasnodar, Noworossijsk), im Stadtkreis Noworossijsk
 Gorny (Krasnodar, Tuapse), im Rajon Tuapse
 in der Region Krasnojarsk:
 Gorny (Krasnojarsk)
 in der Oblast Nowgorod:
 Gorny (Nowgorod)
 in der Oblast Nowosibirsk:
 Gorny (Nowosibirsk, Moschkowo), im Rajon Moschkowo
 in der Oblast Orenburg:
 Gorny (Orenburg, Assekejewo), im Rajon Assekejewo
 Gorny (Orenburg, Krasnogwardeiski), im Rajon Krasnogwardeiski
 Gorny (Orenburg, Nowosergijewskoje), im Rajon Nowosergijewskoje
 Gorny (Orenburg), im Rajon Orenburg
 in der Region Perm:
 Gorny (Perm, Dwuretschenski), im Rajon Perm, Landgemeinde Dwuretschenski
 Gorny (Perm, Mostowaja), im Rajon Perm, Landgemeinde Mostowaja
 in der Region Primorje:
 Gorny (Primorje, Michailowka), im Rajon Michailowka
 Gorny (Primorje, Nadeschdinski), im Rajon Nadeschdinski
 in der Oblast Rostow:
 Gorny (Rostow, Semikarakorsk), im Rajon Semikarakorsk
 in der Oblast Samara:
 Gorny (Samara)
 in der Oblast Saratow:
 Gorny (Saratow, Osinki), im Rajon Osinki
 Gorny (Saratow, Wolsk), im Rajon Wolsk
 in der Region Stawropol:
 Gorny (Stawropol, Budjonnowsk), im Rajon Budjonnowsk
 Gorny (Stawropol, Nowoselizkoje), im Rajon Nowoselizkoje
 Gorny (Stawropol, Petrowski), im Rajon Petrowski
 Gorny (Stawropol, Predgorny), im Rajon Predgorny
 in der Oblast Swerdlowsk:
 Gorny (Swerdlowsk, Gari), im Stadtkreis Gari
 Gorny (Swerdlowsk, Kamensk), im Stadtkreis Kamensk
 in der Oblast Tjumen:
 Gorny (Tjumen)
 in der Oblast Tscheljabinsk:
 Gorny (Tscheljabinsk)
 Gorny (Tscheljabinsk, Agapowka), im Rajon Agapowka
 Gorny (Tscheljabinsk, Argajasch), im Rajon Argajasch
 in der Oblast Tula:
 Gorny (Tula)
 in der Oblast Uljanowsk:
 Gorny (Uljanowsk)
 in der Oblast Wolgograd:
 Gorny (Wolgograd)

Siehe auch:
 Górny